La polizia di Londra si riferisce a due diverse forze dell'ordine

 City of London Police la forza di polizia della Città di Londra.
 Metropolitan Police Service la forza di polizia della Grande Londra